Leon County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Leon County, Florida 
 Leon County, Texas